A Little Light Music — живий альбом англійської групи Jethro Tull, який був випущений 14 вересня 1992 року.

Композиції 
 Someday the Sun Won't Shine for You – 3:59
 Living in the Past – 5:07
 Life Is a Long Song – 3:37
 Under Wraps – 2:30
 Rocks on the Road – 7:04
 Nursie – 2:27
 Too Old to Rock 'n' Roll: Too Young to Die! – 4:43
 One White Duck – 3:15
 A New Day Yesterday – 7:33
 John Barleycorn – 6:34
 Look into the Sun – 3:45
 A Christmas Song – 3:46
 From a Dead Beat to an Old Greaser – 3:51
 This Is Not Love – 3:53
 Bourée – 6:06
 Pussy Willow – 3:31
 Locomotive Breath – 5:51

Учасники запису 
 Мартін Барр — гітара
 Ян Андерсон — гітара, вокал
 Дейв Пегг — бас-гітара
 Дейв Меттекс — барабани, клавіші

Джерела 
 A Little Light Music  allmusic
 A Little Light Music  last.fm

Альбоми Jethro Tull